Ellen Johnson peut désigner :
  (1829-1899), militante américaine ;
  , historienne et enseignante américaine ;
 Ellen Johnson Sirleaf (1938-), femme politique libérienne ;
 Ellen Johnson (1955-), militante athée américaine.